Орловача може да се односи на:

 Орловача (Приједор), градско насеље у општини Приједор, град Приједор, Република Српска, БиХ;
 Орловача (Београд), насеље у општини Чукарица на којој се налази истоимено гробље, град Београд, Република Србија;
 Гробље Орловача, гробље у истоименом насељу на територији београдске општине Чукарица;

или

 Пећина Орловача, пећина која се налази на брду Орловача, насеље Сумбуловац, општина Пале, Република Српска, БиХ.